Häxörtssläktet, Circaea, är ett släkte växter i familjen dunörtsväxter, Onagraceae, med sju eller åtta arter och har en cirkumboreal utbredning i tempererade områden. I Europa förekommer dvärghäxört, C. alpina, och stor häxört, C. lutetiana s.lat. samt hybriden mellan dessa, kallad mellanhäxört C. ×intermedia. Arterna inom släktet hybridiserar lätt och flera av dessa hybrider har givits egna namn. Släktet skiljs från övriga släkten inom dunörtsfamiljen på att blommorna bara har två kronblad och två foderblad. Frukterna är krokborstförsedda en- eller tvåfröiga nötter och sprids genom att haka fast i djurens päls eller fjädrar (och i människans kläder). Bladen är skaftade och korsvis motsatta.

Etymologi
Namnet Circaea kommer från det latinska namnet Circe på trollkvinnan Kirke i den grekiska mytologin och betyder "tillhörande Circe". Namnet κιρκαια ("kirkaia") användes dock av Dioskorides som beteckning på alruna, Kirkes växt. "Häxtemat" återfinns i flera andra språk - som engelska "enchanter's nightshade" och tyska "Hexenkraut". Danska "steffensurt" kommer däremot från Sankt Stefan.

Taxonomi
"Traditionellt" (det vill säga baserat på morfologiska karaktärer) delas släktet upp på åtta arter, vilka på underartsnivå ger nedanstående fjorton taxa:
Sect. Lutetiana eller Biloculares (tvårummig frukt)
C. cordata
C. glabrescens
C. mollis
C. lutetiana
C. canadensis (anses ofta som underarter till C. lutetiana)
ssp. canadensis
ssp. quadrisulcata
C. erubescens
Sect. Uniloculares (enrummig frukt)
C. repens
C. alpina
ssp. alpina
ssp. angustifolia
ssp. caulescens
ssp. imaicola
ssp. michrantha
ssp. pacifica

Fylogeni
En molekylärfylogenetisk studie utförd 2009 har dock visat att några av dessa taxa är poly- eller parafyletiska, men släktet Circaea som helhet är monofyletiskt (liksom sektionen Biloculares) och dess systersläkte är Fuchsia.

{{Clade
|label1 = Onagraceae  
|1={{Clade
|1=övriga släkten
|2={{Clade
|1=Fuchsia
|2={{Clade
|label1 = Circaea  
   |1={{Clade
      |1=C. alpina pacifica
      |2={{Clade
         |1=C. repens, C. alpina micrantha och C. alpina imaicola p.p.
         |2={{Clade
             |1=C. alpina alpina, C. alpina caulescens och C. alpina imaicola p.p.
             |2={{Clade
             |label1= Sect. Biloculares  
             |1={{Clade
                |1=C. canadensis canadensis
                |2=
           }}
       }}
   }}
}} }} }} }} }} }}

Hybrider
Nedanstående hybridnamn är accepterade av The Plant List:
 C. × decipiens (= C. erubescens × C. lutetiana),
 C. × dubia (= C. cordata × C. erubsecens),
 C. × intermedia, syn. C. × ericetorum (= C. alpina × C. lutetiana),
 C. × mentiens (= C. alpina × C. erubescens),
 C. × ovata (= C. cordata × C. mollis),
 C. × skvortsovii (= C. cordata × C. lutetiana),
 C. × sterilis (= C. alpina × C. canadensis) och 
 C. × taronensis (= C. alpina × ''C. cordata).

Nordiska arter
Fleråriga, späda örter med lång jordstam. Blad korsvis motsatta, skaftade. Blommor i klase, med två vita till skära, djupt tvåkluvna, kronblad, två foderblad och två ståndare. Fruktämne undersittande och frukten krokborstig.

Referenser

Externa länkar
Svensk Kulturväxtdatabas
Flora of China - Circaea
Den Virtuella Floran - Häxörter

Dunörtsväxter